Майка — предмет одягу
 Майка — рід жуків родини Наривникових

Майка — село в ґміні Белжець Томашовського повіту Люблінського воєводства

Майка — селище, Абатський район, Тюменська область
 Майка — присілок, Сладковський район, Тюменська область
 Майка — село, Щучанський район, Курганська область

 Іпатій Іван Майка (1906—1967) — церковний діяч, священик УГКЦ, василіянин, місіонер, душпастир в Аргентині та Уругваї
 Рафал Майка (*1989) — польський велогонщик
 Павел Майка (*1972) — польський письменник-фантаст та публіцист

 Майка Монро (*1993) — американська акторка і професійний кайтсерфер
 Майка Маковскі (*1983) — іспанська співачка